1 ліга 1932/33 () — дев’ятий професіональний розіграш чемпіонату Чехословаччини з футболу. Переможцем змагань уп’яте з часу введення професіоналізму став клуб «Славія» (Прага).

Підсумкова таблиця

Таблиця результатів

Найкращі бомбардири

Чемпіони 

Франтішек Планічка (-/0) -
Войтех Брадач (2/4),
Штефан Чамбал (-/1),
 (6/0),
 (-/0),
 (-/0),
Бедржих Єзбера (-/0),
 (-/4),
Франтішек Юнек (-/9),
Властиміл Копецький (-/20),
Антонін Новак,
Бедржих Пех (-/0),
Антонін Пуч (-/9),
Еміл Сейферт (-/0),
Їржі Соботка (-/7),
Франтішек Свобода (-/5),
Адольф Шимперський (-/0),
Антонін Водічка (/0),
Ладислав Женишек (-/0) -
тренер Йозеф Слоуп-Штаплік

Посилання 
 Чемпіонат Чехословаччини на rsssf.com 
 Чемпіонат Чехословаччини на неофіційному сайті клубу «Славія» 
 Чемпіонат Чехословаччини 1932-33 на eu-football.info   

Чехословаччина
Чехословаччина
1933